Калькройт, Калькрёйт () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 фон Калькройты — немецкий графский род.
 Калькрёйт, Леопольд фон (1855—1928) — немецкий живописец и график, сын С. фон Калькрёйта. 
 Калькрёйт, Станислаус фон (1820—1894) — немецкий художник.
 Калькройт, Фридрих Адольф фон (1737—1818) — прусский фельдмаршал, участник Наполеоновских войн.